Троице-Гледенский монастырь — недействующий православный монастырь в селе Морозовица Великоустюгского района Вологодской области, в 4 км от Великого Устюга, при слиянии рек Сухона и Юг. Относится к Великоустюжской епархии Русской православной церкви.

Здания монастыря находятся в ведении Великоустюгского музея-заповедника.

История 
Достоверные сведения о монастыре, в то время небольшом и малобратном, появились в середине XVI века. В позднем житии Киприана Устюжского утверждается, что обитель существовала на этом месте ещё в домонгольское время. Достоверно известно, что монастырь занимает холм Глядень, где в средние века стоял русский город Гледен, заложенный, по локальному преданию, Всеволодом Большое Гнездо.

С ростом торговых оборотов устюжских купцов в XVII веке укреплялась и Гледенская обитель. В середине XVII века на средства купцов Грудцыных и с благословения митрополита Ионы Сысоевича она начала застраиваться кирпичными зданиями. В 1697 году в Троице-Гледенском монастыре учреждено архимандритское правление. В то время основание обители приурочивали к 1492 году: «Троицкай же Гледенский монастырь, скажут, архангелские помогали строить: хлебом ссужали и людей работных посылали церковной лес ронить и возить». 

Ныне существующий ансамбль монастыря сложился в конце XVII — первой половине XVIII века: сначала был построен двухстолпный Троицкий собор (по образу и подобию собора Архангельского монастыря в Устюге), затем — тёплая Тихвинская церковь с трапезной, церковь Успения Богоматери и больничная палата. В XVIII веке Тихвинская церковь была соединена с Троицким собором крытой галереей. Возведение каменной ограды не было завершено из-за нехватки денег.

В 1784 году были завершены работы по созданию местными мастерами жемчужины обители — нового иконостаса в барочном стиле, длившиеся восемь лет. Образцом при его создании послужил иконостас старого собора Яковлевского монастыря в Ростове. Иконостас сохранился и знаменит своей резьбой по дереву.

Монастырь был упразднён за малобратностью в 1841 году и приписан к Михайло-Архангельскому монастырю. Вновь открылся в 1912 году в качестве женской обители.

В 1925 году упразднён. Троицкий собор с иконостасом как памятник архитектуры закреплён за музеем, остальные монастырские постройки использовались под колонию для беспризорников, детский дом-изолятор, пересыльный пункт для раскулаченных, дом инвалидов, дом для престарелых.

В начале 1980-х годов здания переданы музею.

16 июля 2014 года Епископ Игнатий (Депутатов) распорядился образовать архиерейское подворье «Троице-Гледенский монастырь»

Постройки 
Сохранившиеся постройки:
 Собор Святой Живоначальной Троицы (1659—1701)
 Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с трапезной (1729—1740)
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы с больничной палатой (1729—1740)
 Сторожевая башня (1759—1763)
 Святые и Северные (хозяйственные) ворота.

Настоятели

Примечания

Литература

Ссылки 
 Троице-Гледенский монастырь на сайте Великоустюгского музея-заповедника 



Монастыри Вологодской области
Монастыри Русской православной церкви
Музеи Вологодской области
Великоустюгский район
Морозовица
Морозовица
Упразднённые монастыри России